Skye steht für:

 Skye, größte Insel der Inneren Hebriden
 Skye (Sängerin) (* 1977), französische Sängerin

Skye ist der Familienname folgender Personen:
 Azura Skye (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Brittney Skye (* 1977), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Dakota Skye (1994–2021), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Ione Skye (* 1970), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Isle of Skye: Vom Häuptling zum König
 Skye Terrier, anerkannte britische Hunderasse